Abbon est un nom propre.

Saints et bienheureux catholiques 
 Abbon de Metz (?-~707), ou Abbon II,  de Metz à partir de 694, successeur de Saint Cloud ; fêté le 
 Abbon d'Auxerre (?-860), évêque d'Auxerre ; fêté localement le 
 Abbon de Fleury (~945-~1004), Abbon de Fleury, né à Orléans, moine bénédictin réformateur, abbé de Fleury et l'un des plus grands savants de son temps ; fêté le

Autres religieux 
 Abbon, évêque de Maguelone au 
 Abbon de Saint-Germain-des-Prés, moine
 Abbon de Soissons († 937), évêque de Soissons

Personnages laïcs  
 Abbon (c.732), patrice de Provence.
 Abbon de Poitiers, comte de Poitou en 778
 , plusieurs seigneurs français

Références 

Homonymie de saints